Алексе́й Ива́нович Красносто́вский (иногда — Красноставский; , Санкт-Петербург, Российская империя — 7 февраля 1967, Хельсинки, Финляндия) — российский композитор.

Автор трудов по композиции, духовных и светских произведений, пьес для фортепиано, романсов.

Биография 
Родился а в Санкт-Петербурге в семье отставного солдата. Обучался в Регентских классах Придворной певческой капеллы. Позднее окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции и оркестровки у Н. А. Римского-Корсакова.

С 1900 года регентовал в различных храмах Санкт-Петербурга. Служил церковным регентом и учителем пения в приюте Синего Креста, а затем в женской Покровской общине. Некоторое время регентовал в городе Орле.

В 1908 году был назначен регентом в Преображенский кафедральный собор города Выборга в Великом княжестве Финляндском, а также управлял архиерейским хором при домовом Крестовом храме.

В 1938 году в связи с угрозой захвата Выборга советскими войсками эвакуировался вглубь Финляндии и некоторое время жил в деревне Мигол, близ Тампере.

С 1950 года проживал в Хельсинки, где управлял хором в Никольской церкви.

Скончался 7 февраля 1967 года и похоронен на русском Никольском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Иванович Красностовский (Красноставский) (1880—1967)
 Красностовский Алексей Иванович

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Никольский приход (Хельсинки)
Персоналии:Русская православная церковь в Финляндии
Похороненные на Никольском кладбище (Хельсинки)